San Michele is Italiaans voor Sint-Michaël (de aartsengel Michaël), en kan verwijzen naar volgende plaatsen en gebouwen in Italië:
Borgo San Michele, een frazione in Latina (Latina, Latium)
Chiusa di San Michele, een gemeente in Turijn (Piëmont)
Dusino San Michele, een gemeente in Asti (Piëmont)
Isola di San Michele, een eiland in Canaregio (Venetië-Murano-Burano, Venetië, Venetië, Veneto)
San Michele (Veneto), een wijk op dat eiland
San Michele (Venetië), een kerk op dat eiland
Olivetta San Michele, een gemeente in Imperia (Ligurië)
San Michele (Brescia), een dorpje in Brescia (Lombardije)
San Michele (Como), een dorpje in Como (Lombardije)
San Michele (Frosinone), een dorpje in Frosinone (Latium)
San Michele (Ligurië), een frazione in Olivetta San Michele (Imperia, Ligurië)
San Michele (Morfasso), een frazione in Morfasso (Piacenza, Emilia-Romagna)
San Michele (Piëmont), een frazione in Formazza (Verbano Cusio Ossola, Piëmont)
San Michele (Ravenna), een frazione in Ravenna (Ravenna, Emilia-Romagna)
San Michele al Tagliamento, een gemeente in Venetië (Veneto)
San Michele all'Adige, een gemeente in de Trente (Trentino-Zuid-Tirol)
San Michele di Ganzaria, een gemeente in Catania (Sicilië)
San Michele di Pagana, een plaats in de Italiaanse gemeente Rapallo
San Michele di Serino, een gemeente in Avellino (Campania)
San Michele Mondovì, een gemeente in Cuneo (Piëmont)
San Michele Salentino, een gemeente in Brindisi (Puglia)
Sankt Michael, een Fraktion in Eppan an der Weinstraße (Bozen-Zuid-Tirol; Trentino-Zuid-Tirol)